Olaszország
San Giuseppe Jato, település Olaszországban, Szicília régióban, Palermo megyében
San Giuseppe Vesuviano, község Olaszországban, Campania régióban, Nápoly megyében
San Giuseppe a Chiaia, templom Nápolyban
San Giuseppe Maggiore dei Falegnami, templom Nápolyban
San Giuseppe dei Nudi, templom Nápolyban
San Giuseppe dei Ruffi, templom Nápolyban
San Giuseppe delle Scalze a Pontecorvo, templom Nápolyban
San Giuseppe dei Vecchi, templom Nápolyban
San Giuseppe, templom Ragusában